|-
| 66001 - || || 17 de juliol, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 66002 - || || 29 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 66003 - || || 20 de juliol, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 66004 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66005 - || || 22 de juliol, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 66006 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66007 - || 1998 PO || 3 d'agost, 1998 || Mallorca || A. López
|-
| 66008 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66009 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66010 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66011 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66012 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66013 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66014 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66015 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66016 - || || 24 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66017 - || || 26 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 66018 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66019 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66020 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66021 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66022 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66023 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66024 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66025 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66026 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66027 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66028 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66029 - || || 23 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66030 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66031 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66032 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66033 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66034 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66035 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66036 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66037 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66038 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66039 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66040 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66041 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66042 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66043 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66044 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66045 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66046 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66047 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66048 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66049 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66050 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66051 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66052 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66053 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66054 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66055 - || || 28 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66056 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66057 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66058 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66059 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66060 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66061 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 66062 - || || 10 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 66063 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66064 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66065 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66066 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66067 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66068 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66069 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66070 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66071 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66072 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66073 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66074 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66075 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66076 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66077 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66078 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66079 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66080 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66081 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66082 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66083 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66084 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66085 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66086 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66087 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66088 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66089 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66090 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66091 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 66092 - || 1998 SD || 16 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66093 - || 1998 SG || 16 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66094 - || || 17 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 66095 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66096 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66097 - || || 17 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 66098 - || || 23 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 66099 - || || 23 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 66100 - || || 17 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
6